Boelsen [, ] ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Boelsen (1894–1960), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Helmer Boelsen (1925–2015), deutscher Sportjournalist
 Jim Boelsen (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Ulrich Boelsen (1900–1990), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Bohlsen